Латекоэр, Пьер-Жорж (1883—1943) — французский предприниматель и авиатор.
 «Латекоэр» — французская авиастроительная компания.